Турре́т-Лева́нс () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Приморские Альпы, округ Ницца, административный центр кантона Туррет-Леванс. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Левенс (округ Ницца).

Площадь коммуны — 16,5 км², население — 4639 человек (2006) с тенденцией к росту: 4786 человек (2012), плотность населения — 290,1 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло — 4731 человек, а в 2012 году — 4786 человек.

Динамика численности населения:

Экономика 
В 2010 году из 3010 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 2238 были экономически активными, 772 — неактивными (показатель активности 74,4 %, в 1999 году — 70,1 %). Из 2238 активных трудоспособных жителей работали 2101 человек (1059 мужчин и 1042 женщины), 137 числились безработными (70 мужчин и 67 женщин). Среди 772 трудоспособных неактивных граждан 305 были учениками либо студентами, 235 — пенсионерами, а ещё 232 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 1704 облагаемых налогом домохозяйства, в которых проживало 4543,5 человека. При этом медиана доходов составила 21 тысяча 184 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки